Pinckneyville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pinckneyville (Illinois)
 Pinckneyville (Kentucky)
 Pinckneyville (Mississippi)
 Pinckneyville (South Carolina)